Sándor Takács ist der Name folgender Personen:

* Sándor Takács (Schachspieler) (1893–1932), ungarischer Schachspieler
 Sándor Takács (Handballspieler) (* 1947), ungarischer Handballspieler